Иванов Стан — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России
 Иванов Стан — деревня в Шумячском районе Смоленской области России.